Брис (; ) — фамилия.

Известные носители 
  (1904—1973) — американский авиаинженер, лётчик-испытатель.
  (1877—1958) — американский генерал.
  (1926—2002) — американский евангелист, пастор, теолог.
 Брис, Дрю (род. 1979) — американский игрок в американский футбол.
 Брис, Пьер (1929—2015) — французский актёр театра, кино и телевидения.
  (1800—1878) — американский юрист, военный, писатель, первопроходец, «отец Центральной железной дороги Иллинойса».
  (1794—1870) — американский адмирал.
 Брис, Эдмунд (1871—1936) — американский актёр театра и кино.

Двойная фамилия
 Санс Брис, Анхель (1910—1980) — испанский дипломат.

Прочее 
  — город в Иллинойсе (США).
  — американский сверхлёгкий самолёт 1996 года.
  — эскадренный миноносец ВМФ США (1918—1946).
 Брис — персонаж древнегреческой мифологии.

См. также